Der Stockholm-Marathon ist der größte Marathon in Skandinavien. Er wurde zum ersten Mal am 4. August 1979 durchgeführt. Damals nahmen etwa 2.000 Läufer teil, fünf Jahre später schon 11.000 Läufer, und heute ist die Teilnehmerzahl auf 21.000 begrenzt. Der Marathon wird seit 1982 in der zweiundzwanzigsten Kalenderwoche veranstaltet und seit seinem Beginn von den Stockholmer Leichtathletikvereinen Hässelby SK und Spårvägens FK organisiert.

Die Streckenführung wurde 2010 geändert, um mehr Läufern die Teilnahme zu ermöglichen. Die Strecke beginnt in Östermalm, führt in der ersten, ca. 16,6 km langen Runde erst nach Südosten, dann nach Westen in die Altstadt, am Königlichen Schloss vorbei nach Södermalm, über die Västerbron-Brücke auf die Insel Kungsholmen, passiert das Rathaus und führt dann über Norrmalm zurück nach Östermalm. Die zweite, ca. 25,6 km lange Runde verläuft zunächst nach Osten, um den Kaknästurm in Gärdet, dann über die Halbinsel Djurgården und mündet kurz vor der Altstadt auf den Kurs der ersten Runde, mit der sie dann identisch ist, bis sie zum Ziel abbiegt – dem Stockholmer Olympiastadion, Austragungsort der Sommerspiele von 1912. Ein großer Teil des Laufes führt an Wasserstraßen entlang.

2020 wurde der Lauf wegen der COVID-19-Pandemie zunächst auf den 5. September verlegt und sollte gemeinsam mit dem Stockholm-Halbmarathon stattfinden, welcher wiederum eine andere Streckenführung mit Ziel im Olympiastadion bekommen sollte. Mitte Juni wurde er schließlich ganz abgesagt, da absehbar war, dass die Beschränkung von Veranstaltungen auf höchstens 49 Personen auch bis September nicht aufgehoben würde. 2021 wurde der Lauf auf den 9. Oktober verschoben. Zu diesem Zeitpunkt waren die meisten COVID-19-Beschränkungen in Schweden wieder aufgehoben.

Die Läufe von 2011 bis 2021 hatten Asics als Titelsponsor und trugen daher den Namen Asics Stockholm Marathon. Ab 2022 ist Adidas Titelsponsor, weswegen der Lauf Adidas Stockholm Marathon heißen wird.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 2:10:10, Nigussie Sahlesilassie (ETH), 2019
 Frauen: 2:28:24, Grete Waitz (NOR), 1988

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Finisherzahlen 
Läufer, die das Ziel erreichten. Hervorhebungen: Rekordzahlen

* In den Jahren 1982 und 1983 fand ein zusätzlicher Lauf jeweils am Sonntag statt.

Siehe auch 

 Liste von Marathonläufen

Weblinks 
 Offizielle Website
 Stockholm-Marathon auf marathoninfo.free.fr (französisch)

Einzelnachweise 

Stadtlauf
Stockholm
Marathon